Польское геральдическое общество () — научное общество польских геральдистов, основанное в 1987 году в Варшаве. Объединяет профессиональных геральдистов Польши.

Первым председателем Общества был доктор наук, профессор Стефан Кшиштоф Кучиньский (1988—2010 гг.).

Согласно Уставу, Общество декларирует своей целью «развитие, углубление и распространение исследований в области геральдики, как исторической науки». Кроме того, в сферу интересов Общества входят и другие, сопутствующие геральдике направления исторических исследований (например, вексиллология, генеалогия).

Одной из уставных целей Общества является консультирование органов местного самоуправления по вопросам геральдики, в частности, по созданию и утверждению новых гербов территориальных единиц различных уровней.

Общество является членом Международной конфедерации генеалогии и геральдики (), сотрудничает с Польской академией наук, университетами, архивами и музеями в Польше и за рубежом.

Помимо Варшавы, Общество имеет несколько филиалов, в том числе в Торуне и Кракове.

Общество ведет активную издательскую и выставочную деятельность, награждает за выдающиеся успехи в области геральдических исследований, выпускает ежегодный научный журнал Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (Ежегодник Польского геральдического общества).

В 2017 году Обществом был организован 1-й Конгресс польской геральдики.

Почетными членами Польского геральдического общества являлись: Адам Хеймовски, Конрад Сван, Влодзимеж Дворжачек.

Председателем Общества с 2010 года является Славомир Гужиньский — польский историк, доктор гуманитарных наук, кавалер Рыцарского креста Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Литература

См. также 
 Польское вексиллологическое общество
 Ассоциация польских архивистов

Научные общества Польши
Геральдические организации
Геральдика Польши